

Patronyme 
 Jacques Bouly de Lesdain (1880-) est un collaborateur français.

Toponyme 

 Lesdain, commune française située dans le département du Nord ;
 Lesdain, village belge de la commune de Brunehaut.